Атис:

В географии 
 Атис () — село в марзе Котайк, Армения.
 Атис () — гора в марзе Котайк, Армения.

В искусстве 
 «Атис» — опера французского композитора эпохи барокко Жана Батиста Люлли.

В мифологии 
 Атис — в древнегреческой мифологии царь Лидии.
 Атис — лидийский царевич, сын Крёза. 
Атис — троянский юноша, персонаж Энеиды, предок рода Атиев. 
 А́ттис — в древнегреческой мифологии юноша необычайной красоты, родом из Фригии, возлюбленный Кибелы.
 Атис Сильвий — мифический царь Альба-Лонги.

В спорте 
 «Атис» — армянский женский баскетбольный клуб из Еревана.

В технике 
 АТИС () — автоматизированная система, информирующая экипажи воздушных судов о метеорологической обстановке в районе аэродрома.

Фамилия 
 Аттис, Кристофер (род. 2001) — гаитянский футболист.

Вымышленные персонажи и миры 
 Атис () — название вымышленного мира в компьютерной онлайн-игре The Saga of Ryzom.
 Атис — герой сочинения французского поэта XII века Александра Парижского «Атис и Профилиас».